Юрий Борисович Хржановский (30 августа 1905, Казань, Российская империя — 24 сентября 1987, Москва, РСФСР, СССР) — советский художник, актёр, артист эстрады.

Биография 
Отец — Борис Феликсович Хржановский, директор книжного издательства И. Д. Сытина в Иркутске, в советское время был директором издательства «Академкнига» в Москве. Окончил художественную школу в Иркутске (ученик Ивана Лавровича Копылова). В 1922 г. приехал в Петроград, был принят в подготовительный класс Академии Художеств, где учился у С. В. Приселкова. С 1923 г. учился в Академии в мастерских у К. С. Петрова-Водкина, К. С. Малевича, П. Н. Филонова. С 1927 по 1929 г. состоял в группе «Мастера Аналитического Искусства» — МАИ («Школа Филонова»). В 1927 г. участвовал в большой выставке филоновцев в Доме печати. Именно к ней предназначалось монументальное полотно Хржановского «Сибирские партизаны», которое сейчас находится в Русском музее.

В 1929 году оставил живопись и полностью посвятил себя сцене. У него оказался абсолютный музыкальный слух и хорошие актёрские способности. Выступал в клубах и домах культуры в жанре звукоимитации, что впоследствии привело его на озвучивание. Работал в Ленинградском театре миниатюр. В 1939 году Хржановский стал дипломантом I Всероссийского конкурса артистов эстрады и в этом же году переехал в Москву, где работал в Мюзик-холле и Театре миниатюр. В годы Великой Отечественной войны выступал во фронтовых бригадах.

С 1950-х годов Юрий Хржановский озвучил более 30 мультфильмов и кинофильмов, в том числе «Белый Бим чёрное ухо», «Кто сказал мяу?» «Маугли», «Каштанка», «Крашеный лис» и др. Благодаря мягкому голосу и добродушной интонации, он преимущественно озвучивал в мультфильмах медвежат и ежей, а его убедительное подражание собачьему лаю было использовано во многих картинах, героями которых были собаки и щенки — среди них и вышеупомянутые «Каштанка», «Кто сказал мяу?» и «Белый Бим чёрное ухо».

С конца 1960-х годов вновь занялся живописью. В этот период он создаёт циклы абстрактных работ, под влиянием Пауля Клее.

Умер в 1987 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 Жена — Вера Михайловна Хржановская (урождённая Берлинская), сестра  дирижёра и пианиста Павла Михайловича Берлинского.
 Сын — Андрей Хржановский, режиссёр-мультипликатор.

Озвучивание мультфильмов 

  — Песенка радости — Медвежонок
  — Первый урок — медвежонок Топтыгин (в титрах не указан)
  — Серая шейка
  — Дедушка и внучек — Медвежонок
  — Когда зажигаются ёлки — Медвежонок
  — Крепыш — Крепыш
  — Лесные путешественники — Хомяк
  — Каштанка — Каштанка
  — Зай и Чик — Медвежонок
  — Крашеный лис — Ёж
  — Козёл-музыкант — Ёж
  — На лесной эстраде — Ёж
  — Подпись неразборчива — Ёж
  — Стрела улетает в сказку — медвежонок Топтыгин / Филин / лай Бобика
  — Соломенный бычок — Медвежонок
  — Мойдодыр — Медведь / Барсук
  — В лесной чаще — Филин / медвежата
  — Необыкновенный матч — Медвежонок-ведущий / деревянный вратарь
  — Снеговик-почтовик — Филин / лай Дружка
  — Пирожок — Шарик
  — Маленький Шего — Сабэ
  — Кораблик — червячок
  — Чудесный колодец — Медвежонок
  — Лесная история — Крот
  — Старые знакомые — Медвежонок-ведущий / деревянный вратарь
  — Колобок — Заяц
  — Сказка о Снегурочке — Медвежонок
  — Верлиока — Ёжик
  — Краса ненаглядная — Ворон / Медвежонок
  — Приключения Буратино — одна из лягушек
  — Разные колёса — Ёж
  — Человечка нарисовал я — маляр Прохор / житель Царства лжи
  — Винтик и Шпунтик — весёлые мастера — Булька
  — Тринадцатый рейс — собака
  — Чиполлино — лай собаки Пылесосика
  — Незнайка учится — Булька / Пончик
  — Две сказки — ёж Колючая Голова
  — Кто сказал «мяу»? — лягушонок / лай щенка
  — Случай с художником — звуковое оформление (в титрах не указан)
  — Только не сейчас — палач
  — Миллионер — читает текст (в Большом Фитиле) / голосовые эффекты / бульдог
  — Куриная принципиальность (Фитиль № 16) — звуковое оформление
  — Вот так тигр! — Щенок
  — Светлячок № 4. Наш карандаш — медвежонок / клоун (в титрах не указан)
  — Беги, ручеёк — крот / лягушки
  — Следы на асфальте — лай Щенка
  — Происхождение вида — звуковое оформление
  — Хочу бодаться! — щенок
  — Старые заветы — звуковое оформление
  — Маугли. Похищение — один из бандерлогов
  — Маугли. Последняя охота Акелы — белая кобра
  — Внимание, волки! — звуковое оформление
  — Сладкая сказка — медвежонок Миша
  — Лесная хроника — Барсук / Ёж
  — Только для взрослых. Выпуск 1 — звуковое оформление
  — Чужие следы — собака
  — Домик на колёсах — собака
  — Добился своего (Фитиль № 109) — пёс (звуковое оформление)  — Волшебный мешочек — худой медведь  — Незнайка в Солнечном городе. Встреча с волшебником — Булька  — Раздобыл заяц магнитофон — Ёж  — Последняя невеста Змея Горыныча — Алексей в облике щенка (звуковое оформление)  — Кто получит приз? — Петух'' (в титрах не указан)

Примечания

Ссылки 
 Людмила Вострецова «Новая яркость и ясность»
 Полная фильмография на animator.ru
 

Художники русского авангарда
Ученики Павла Филонова
Художники СССР
Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Актёры XX века
Актёры озвучивания СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище